Den Namen Wultendorf tragen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Wultendorf (Gemeinde Markersdorf-Haindorf) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Wultendorf (Gemeinde Staatz) in Niederösterreich